Torben „Turbo“ Wosik (* 8. Oktober 1973 in Hamm) ist ein deutscher Tischtennisspieler. Er wurde 1999 und 2008 Deutscher Meister im Herren-Einzel.

Karriere 
Wosik ist von Geburt an Rechtshänder. Als er Anfang der 1980er Jahre sein Idol Stellan Bengtsson mit der linken Hand spielen sah, stellte er sein eigenes Spiel auf die linke Hand um. Alle anderen Dinge erledigt er mit rechts.

Bereits 1986 erreichte er bei der deutschen Schülermeisterschaft Platz 3 im Einzel und Platz 2 im Doppel (mit Volker Scheibke). 1987 gewann er mit Sandra Nienhaus die Europameisterschaft der Schüler im Mixed. 1988 wurde er im Einzel und mit der deutschen Schülermannschaft in Novi Sad Europameister, 1989 holte er den Titel im Doppel (mit Joseph Hong). 1990 gewann er das europäische Jugend-Ranglistenturnier Europe TOP-12 sowie den Einzelwettbewerb der Jugendeuropameisterschaft in Hollabrunn, 1991 das DTTB-TOP 12 Turnier. Sein erstes Länderspiel bestritt Wosik am 10. April 1990 bei der Europameisterschaft gegen Polen, er gewann gegen Piotr Molenda.

Sein letzter großer Erfolg war der Sieg bei der Deutschen Meisterschaft 2008 im Herren Einzel.

2013 beendete Torben Wosik seine Laufbahn als Leistungssportler und schloss sich dem Bayernligisten TSV 1860 Ansbach an, mit dem er bis in die 3. Bundesliga aufstieg. 2017 wechselte er zu Hertha BSC, mit der er 2020 in die 2. Bundesliga aufstieg. 

Bereits zur Rückrunde 2016/2017 hatte er sich zusätzlich dem Oldenburger Turnerbund angeschlossen, um in der dortigen Ü-40-Mannschaft gemeinsam mit seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen Steffen Fetzner und Peter Franz spielen. Seit 2019 spielt er im Seniorenbereich für den SC Staig.

Erfolge 
WM-Zweiter Herren-Mannschaft 2004, 2. Platz DTTB Top 12 2004, EM-Zweiter 2003 (Herren-Einzel), EM-Zweiter 1990, 2000 und 2002 (Herren-Mannschaft), WM-Dritter 1997 (Herren-Mannschaft), 2. Platz Brazilian Open 2002 (Herren-Doppel), Halbfinalist Swedish Open 1999 (Herren-Einzel), Gewinner Europaliga 1999, 2000 und 2001, Gewinner European Nations Cup 1998, Deutscher Meister 1999, 2008 (Herren-Einzel), fünffacher Deutscher Meister im Doppel, sechsfacher Deutscher Meister im Mixed. Deutscher Pokalsieger 2005.

Spielsystem 
Angriff (Spezialschläge: Block- und Schupfball), Linkshänder, Shakehand

Privat 
Torben Wosik war von Dezember 2001 bis 2008 mit der Tischtennisspielerin Elke Schall verheiratet. Seit August 2009 ist er mit der Russin Alla verheiratet, mit der er einen Sohn hat (* 2010). Sein älterer Bruder Ralf Wosik war ebenfalls ein bekannter Tischtennisspieler.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Hauptquelle für diesen Artikel war das Spielerporträt auf der Homepage des Deutschen Tischtennis-Bundes (abgerufen am 21. August 2012)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (TTC Grünweiß Bad Hamm)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Tischtennisspieler (TTF Bad Honnef)
Tischtennisspieler (TTC Frickenhausen)
Tischtennisspieler (SV Plüderhausen)
Tischtennisspieler (Spvg Steinhagen)
Tischtennisspieler (Hertha BSC)
Deutscher Meister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Sportler (Hamm)
Deutscher
Geboren 1973
Mann